ФК Дњипро () био је украјински фудбалски клуб из Дњепра. Клуб се такмичио у Премијер лиги Украјине. У сезони 2014/15, клуб је играо у финалу Лиге Европе.

Бивши називи клуба 
 1918-1924: БРИТ (-{Брянський робітничий індустріальний технікум}-)
 1925: Фудбалски тим Петровски фабрике
 1926—1935: „Петровец“
 1936—1948: „Стаљ“
 1949—1961: „Металург“
 1962—2019: „ФК Дњепар Дњепропетровск“

Успеси 
 Првенство СССР-а
 Првак (2) : 1983, 1988.
 Друго место (2) : 1987, 1989.
 Куп Федерација СССР-а
 Победник (2) : 1986, 1989.
 Финалиста (1) : 1990.
 Куп СССР-а
 Победник (1) : 1989.
 Суперкуп СССР-а
 Победник (1) : 1988.
 Финалиста (1) : 1983.
 Премијер лига Украјине
 Друго место (2) : 1992/93, 2013/14.
 Куп Украјине
 Финалиста (3) : 1995, 1997, 2004.
 Лига Европе
 Финалиста (1) : 2014/15.

Остали успеси

 Четвртфинале Купа европских шампиона : 1984/85 (изгубио на пенале) и 1989/90.
 Треће место у Шампионату СССР-а : 1984, 1985.
 Треће место у Шампионату Украјине : 1992, 1995, 1996, 2001, 2004.
 Најбољи украјински клуб у шампионату СССР-а : 1983, 1984, 1987, 1988, 1989.

Стадион 

Дом клуба од његовог настанка је био Стадион Метеор у Дњепропетровску. Стадион је отворен 1966. године и од тада је имао неколико реновирања, последње 2001. Међутим, 2002. након неколико учешћа у европским такмичењима, постало је јасно да је клубу потребан нови модеран стадион. Па због тога 2005. Pryvat Group почиње са градњом Дњепро Арене у центру Дњепропетровска. Своју последњу утакмицу на стадиону Метеор Дњепар је одиграо 2. септембра 2008. против Металиста Харков.

Градња новог стадиона је почела 1. априла 2005, а градила га је Немачка компанија Hochtief. Градња је трајала 4 године, а стадион је званично отворен 14. септембра 2008, говором председника Украјине Виктора Јушченка, концертом познатих украјинских музичара и фудбалским мечом Дњепра против Динамо Кијева. Капацитет стадиона је 31.003 седећих места, а трошкови изградње се процењују на 40.000.000 евра.

Тренутни састав 
Од 2. новембра 2017.

Дњепар Дњепропетровск у лигашким и куп такмичењима

Совјетски Савез

Украјина

Референце

Спољашње везе 

 Званчан сајт клуба
 Форум навијача
 Сајт навијача

Д